

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Smokowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Stężyca
 Smokowo – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Kętrzyn